Powerless (Say What You Want), een nummer van Nelly Furtado.
 Powerless (Heroes), een aflevering van de serie Heroes.
 Powerless (Linkin Park), een nummer van Linkin Park.
 Powerless (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017